Игорь Викторович Коваленко (род. 29 декабря 1988, Новомосковск, Днепропетровская область) — украинский, ранее латышский шахматист, гроссмейстер (2011). Победитель чемпионата Латвии по шахматам 2013 и 2014 года. Представлял Латвию на шахматных олимпиадах (2014, 2016).

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Украины
Шахматисты Латвии